Влодзи́меж (Влади́мир) Ча́цкий (; 16 апреля 1834 Порыцк, Владимир-Волынский уезд, Волынская губерния, Российская империя — 8 марта 1888, Рим) — польский кардинал, папский дипломат, поэт и публицист. Титулярный архиепископ Саламина с 12 августа 1879 по 25 сентября 1882. Апостольский нунций во Франции с 19 сентября 1879 по 25 сентября 1882. Кардинал-священник с 25 сентября 1882, с титулом церкви Санта-Пуденциана с 15 марта 1883.

Биография 
Родился в родовом поместье Чацких в с. Порыцк (ныне Павловка, в 25 км от Владимира-Волынского Украина).

Церковная деятельность 
17-летний юноша из-за болезни покинул Польшу и поселился в Риме. В 1867 году рукоположен в сан священника и стал личным секретарём Римского папы Пия IX. Пользуясь особым доверием, занимался папской перепиской, чему способствовало знание им многих иностранных языков. Пребывая в постоянном контакте с семьей в Польше, информировал Папу о ситуации на родине, особенно, в Царстве Польском.

В качестве папского советника принимал участие в I Ватиканском соборе, работая членом церковно-политической комиссии. Затем участвовал в работе Римской курии, был секретарём Священной Конгрегации чрезвычайных церковных дел. Работая в ватиканском государственном секретариате занимался политическими делами. С 1878 года участвовал в переговорах, направленных на окончание культуркампфа.

Содействовал организации в Риме Польского Коллегиума. В 1879 году Римский папа назначил Влодзимежа Чацкого своим апостольским нунцием в Париже и титулярным архиепископом Саламинским.

Во время пребывания в Париже успешно боролся против срыва конкордата французским правительством и ликвидации некоторых монашеских орденов.

После трёх лет в Париже Чацкий попросил освободить его функций нунция и вернулся в Рим.

С 25 сентября 1882 года — кардинал Влодзимеж Чацкий был одним из трёх ближайших советников Папы Римского Льва XIII, работал для семи римских конгрегаций, был покровителем 3-х монашеских орденов, защитником интересов Королевства Португалии.

Творчество 
В публицистике отстаивал своë представление о независимой Польше, указывал на религиозные мотивы январского восстания 1863 года. Выступал с призывами о помощи мятежникам со стороны католических государств.
Автор статей в защиту авторитета папства. Им написано несколько томов поэтических произведений, таких как: «Wiązanka», «Trzy pieśni — Pokusa, Przejrzenie, Modlitwa» и др.

Избранная публицистика 
 List o Polsce i Państwie Kościelnym (1860),
 Les catoliques et l'Église de Pologne (1863),
 Rome et la Pologne (1864),
 Kościół i postępowość (1868).

Награды 
 Награждён «Большим крестом Мальтийского ордена».

Ссылки 
 Wlodzimierz Cardinal Czacki

Примечания 

Католические епископы Польши
Кардиналы Польши
Кардиналы Льва XIII
Апостольские нунции во Франции
Публицисты по алфавиту
Публицисты Польши
Поэты Польши